Динан може да се отнася за:
 Динан, град в Белгия
 Динан (Франция), град във Франция
 Динан (окръг, Белгия), окръг в Белгия
 Динан (окръг, Франция), окръг във Франция
 Динан (кантон), кантон във Франция